Höckhof bezeichnet:

 Höckhof (Allershausen), Ortsteil der Gemeinde Allershausen, Landkreis Freising, Bayern 
 Höckhof (Petershausen), Ortsteil der Gemeinde Petershausen, Landkreis Dachau, Bayern